

Cães 

Pointer inglês
Pointer espanhol
Pointer alemão
Cão de aponte

Pessoas
Bonnie Pointer
Michael Pointer
The Pointer Sisters

Automóveis
Daewoo Pointer
Volkswagen Pointer

Desambiguação